Economie
 Toko (winkel) - winkel
Geografie
 Toco (Texas) - stad in Texas, Verenigde Staten
 Toco (gemeente) - of Toko, Boliviaanse gemeente
 Toco (plaats) - of Toko, plaats in Boliviaanse gemeente
 Toco (Trinidad en Tobago) - plaats in Trinidad en Tobago
Muziek
 ToCo International - Nederlands internationaal agentschap voor muziekrechten

Personen
 Karl Toko Ekambi - Frans/Kameroens voetballer
Televisie, theater en film
 The Bridges at Toko-Ri - film van Mark Robson